A USS Enterprise a kitalált Star Trek univerzumban egy korai, Föderáció előtti csillaghajó, amely az XCV-330-as sorszámot viseli. A hajó a Declaration-osztályba tartozik és feltehetően ötös fokozat alatt képes csak haladni. Hengeres hajtómű gondolája erős vulkáni befolyásra utal, az ilyen elrendezés ugyanis erre a fajra jellemző.

A hajó önmagában nem jelenik meg egyik Star Trek filmben vagy sorozatban sem, ám képi illusztrációként látható az első mozifilmben és az Enterprise sorozat Home című epizódjában.

Star Trek-járművek